Бьяджоли () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1769—1830) — итальянский лексикограф.
  (род. 1997) — итальянская пловчиха.
 Бьяджоли, Пьетро (1929—2017) — итальянский футболист.